

Astronomia 
 Messier 14 – gromada kulista

Transport 
 M14 – oznaczenie drogi magistralnej na Białorusi
 M14 – autostrada w Danii
 M14 – oznaczenie drogi międzynarodowej na Ukrainie

Wojsko 
 Karabin M14 – karabin amerykański
 M14/41 – włoski czołg średni
 AN-M14 – amerykańska bomba kasetowa
 AN-M14 – amerykański granat zapalający